Rambousek ist der Name von:
 František Rambousek (1886–1931), tschechoslowakischer Politiker
 Jan Rambousek (* 1954), tschechischer Politiker 
 Josef Rambousek (1845–1901), tschechischer Kontrabassist
 Ota Rambousek (1923–2010), US-Schriftsteller

Siehe auch:
Affäre Rambousek
 Rambossek